Peanuts, de l'anglais « cacahuètes », peut désigner :

 Peanuts (plus connu en français sous le nom de Snoopy) le titre d'un comic strip écrit et dessiné par l'américain Charles M. Schulz.
 Peanuts, un film de Scott Darling, sorti en 1923.
 The Peanuts, un duo pop féminin japonais des années 1960-1970, jouant notamment les fées jumelles des films Mothra.